Мелбек може бити:

 Мелбек (Доња Саксонија), општина у округу Линебург, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Мелбек (Шлезвиг-Холштајн), општина у округу Штајнбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.